David Abercrombie peut faire référence à:

David T. Abercrombie (1867-1931), entrepreneur américain et cofondateur d'Abercrombie & Fitch ;
  (1909-1992), universitaire et auteur britannique.

Voir aussi 
  (avant 1650-après 1700), médecin et écrivain écossais
 (1916-1996), artiste écossais